Ви́ктор Серге́евич Шульги́н (22 апреля 1921, Петроград, РСФСР — 18 июня 1992, Москва, Россия) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РФ (1992).

Биография 
Родился 22 апреля 1921 года.

В 1942—1943 годах проходил службу в Красной Армии. Призван Сокольническим РВК г. Москвы

В 1944 году окончил Московское городское театральное училище при театре Революции, затем был актёром фронтового театра ВТО под руководством А. Н. Арбузова.

С 1945 года работал в Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького. Далее ему пришлось сменить много театров: с 1949 по 1951 — в театре Северодвинска, с 1951 по 1953 — в Вологодском областном, с 1953 по 1954 — во Львовском русском театре Советской армии, с 1954 года — в театре группы Советских войск в Германии, с 1957 — в Днепропетровском им. М. Горького, с 1960 — в Одесском русском драматическом театре им. А. Иванова, с 1965 — в Кировском областном им. С. М. Кирова, с 1967 — в Московском драматическом театре им. Н. В. Гоголя (полковник Штуб («Я отвечаю за всё» Ю. Германа), Ведущий («Заговор императрицы» А. Н. Толстого), Историк и Иван Болотников («Царь Юрий» В. Соловьёва) и другие роли).

Параллельно с работой в театре он начал сниматься в кино и с 1970 до 1989 года работал в Театре-студии киноактёра.

Скончался 18 июня 1992 года в Москве. Кремирован, урна с прахом захоронена на 1-м участке Донского кладбища Москвы.

Признание и награды 

 1992 — Заслуженный артист РФ — За заслуги в области киноискусства.

Фильмография

Примечания

Литература 
 

Персоналии:Одесский русский драматический театр им. А. Иванова
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Похороненные на Донском кладбище